Prst je lahko:
 prst v matični stroki pedologija se uporablja izraz tla
 prst, del roke ali noge
 Prst, gledališka igra Mihe Mazzinija

Glej tudi 
 Črna prst - gora v Sloveniji